Aeolosoma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehrenberg 1828. Aeolosoma ingår i familjen Aeolosomatidae. 

Aeolosoma är enda släktet i familjen Aeolosomatidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Aeolosoma